3 miejscowości w Polsce:
 Zakręty – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Izbica Kujawska
 Zakręty – kolonia w woj. mazowieckim, w pow. garwolińskim, w gminie Maciejowice
 Zakręty – wieś w woj. pomorskim, w pow. sztumskim, w gminie Stary Dzierzgoń